Zweiflüssigkeitstheorie steht für:

 eine Variante der historischen Fluidumstheorie der Elektrizität, siehe Elektrische Ladung#Zweiflüssigkeitstheorie
 eine Theorie zur Erklärung der Suprafluidität, siehe Suprafluidität#Zwei-Fluid-Modell